chorągiew (weksylologia) – płat materiału
 chorągiewka (lotnictwo) – ustawienie łopat śmigła
 chorągiewka – część ptasiego pióra
 Chorągiewka – przysiółek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka
 chorągiewka - dawny typ kierunkowskazu (kierunkowskaz ramieniowy)